Atbara může znamenat:

 Atbara (město) – město v Súdánu
 Atbara (řeka) – řeka v Etiopii a v Súdánu, pravý přítok Nilu